Oudon (Loire-Atlantique), gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique
 L'Oudon, gemeente in het Franse departement Calvados
 Oudon (Dives), zijrivier van de Dives in het Franse departement Calvados
 Oudon (Mayenne), zijrivier van de Mayenne in de Franse departementen Maine-et-Loire en Mayenne